Winslow Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Winslow Township (Arkansas)
 Winslow Township (Illinois)
 Winslow Township (New Jersey)
 Winslow Township (Pennsylvania)